Azouaou Mammeri (1892-1954), peintre algérien
 Hacène Mammeri (1974-), footballeur algérien
 Meroua Mammeri (née en 2000), judokate algérienne
 Mohammed Mammeri (1880-?), homme de lettres algérien
 Mouloud Mammeri (1917-1989), écrivain, anthropologue et linguiste algérien ont l'université de Tizi Ouzou porte le nom

Voir aussi